(Shakila Mohseni Sedaghat) – irańska piosenkarka
 Shakila (Shakila Stevenson) – indonezyjska piosenkarka
  – indyjska aktorka